Luca Bucci - um ex-futebolista italiano que atuava como goleiro.
Michael Bucci - um ex-lutador de wrestling profissional estadunidense. 
Clemar Bucci - um piloto de automobilismo argentino. 
Eugênio Bucci - um professor da Escola de Comunicações e Artes da USP.
Fabrizio Bucci - um ator italiano, de teatro, cinema e televisão.

Desambiguação